La décima legislatura del Parlamento de Malasia comenzó el 20 de diciembre de 1999 cuando, tras realizarse elecciones federales, se constituyó el Dewan Rakyat (Cámara de Representantes). Sostuvo al sexto gobierno de Mahathir Mohamad, que finalizó el 31 de octubre de 2003 con su renuncia, y al primer gobierno de Abdullah Ahmad Badawi a partir de ese año, siendo la primera legislatura en cambiar de primer ministro desde la quinta legislatura. Al igual que todas las legislaturas de Malasia entre 1974 y 2008, contó con una mayoría de dos tercios de la alianza Barisan Nasional (Frente Nacional), coalición dominante de la política del país. Durante la misma, se produjo el declive del gobierno debido a las controvertidas elecciones, en las que por primera vez concurrió una coalición opositora, el Barisan Alternatif (Frente Alternativo), y fue la primera desde la década de 1970 en contar con un Líder de la Oposición Federal islamista. Se disolvió anticipadamente el 4 de marzo de 2004, para que se llamara a nuevas elecciones.

Dewan Rakyat

Véase también 
 Mahathir Mohamad
 Abdullah Ahmad Badawi
 Fadzil Noor
 Barisan Nasional
 Barisan Alternatif
 Elecciones federales de Malasia de 1999

Referencias

Bibliografía 
Andrighetti, V., Sunai, P., Asian Network for Free Elections., & Asian Forum for Human Rights and Development. (2000). Malaysia: Report of the 1999 Election Observation Mission, 25 November-1 December. Bangkok, Thailand: Asian Network for Free Elections. 
Anzagain Sdn. Bhd. (2004). Almanak keputusan pilihan raya umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri, 1959-1999. Shah Alam, Selangor: Anzagain. 
Faisal, S. H. (2012). Domination and Contestation: Muslim Bumiputera Politics in Sarawak. Institute of Southeast Asian Studies.

Legislaturas de Malasia
Malasia en 1999